Тьеви́ Гива́н Бифума́ Кулосса́ (; род. , Сен-Дени, Франция) — конголезский футболист, вингер клуба «Шэньчжэнь» и сборной Республики Конго.

Клубная карьера 
В 2006 году Тьеви начал карьеру в футбольной академии «Страсбура». В 2010 году он был замечен скаутами «Эспаньола» и вскоре перебрался в академию каталонцев. 13 марта 2011 года в матче против «Депортиво Ла-Корунья» Бифума дебютировал в Ла Лиге, выйдя на замену вместо Жоана Верду. 17 декабря в поединке против хихонского «Спортинга» он забил свой первый гол за клуб. В финале Кубка Каталонии против «Барселоны» Тьеви сделал хет-трик и помог «Эспаньолу» завоевать трофей.

В сентябре 2012 года Тьеви на правах аренды перешёл в «Лас-Пльмас», выступающий в Сегунде. 8 сентября в матче против «Алькоркона» он дебютировал за новый клуб. 22 сентября в поединке против «Вильяреала» Бифуам сделал «дубль». После удачного выступления за «Лас-Пальмас» Тьеви вернулся в «Эспаньол» и продлил контракт с клубом до 2017 года.

В 2014 году Бифума на правах аренды перешёл в английский «Вест Бромвич Альбион». В новом клубе он взял себе «50» номер. 8 февраля в матче против «Кристал Пэлас» он дебютировал в английской Премьер-лиге, выйдя на замену в начале второго тайма вместо Золтана Гера. Спустя минуты после появления на поле Тьеви забил свой первый гол за новый клуб.

Летом 2014 года Бифума был отдан в годовую аренду в «Альмерию». 23 августа в матче против «Эспаньола» он дебютировал за новый клуб. 8 ноября в поединке против «Барселоны» Бифума забил свой первый гол за «Альмерию».

В августе 2015 года «Гранада» арендовала Бифума на один сезон с правом обязательного выкупа за 1,3 млн евро. 30 августа в матче против «Хетафе» он дебютировал за новую команду.

В начале 2016 года Тьеви на правах аренды перешёл во французский «Реймс». 30 января в матче против «Лорьяна» он дебютировал в Лиге 1. Через неделю в поединке против «Канна» Бифума забил свой первый гол за «Реймс». Летом 2016 года контракт Тьеви с «Эспаньолом» закончился и он на правах свободного агента перешёл в «Бастию». 12 августа в матче против «Пари Сен-Жермен» Бифума дебютировал за новый клуб. 15 октября в поединке против «Анже» он забил свой первый гол за «Бастию».

В начале 2017 года Бифума покинул Францию и подписал контракт с турецким «Османлыспор». 22 января в матче против «Антальяспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге. 19 февраля в поединке против «Аданаспора» Тьеви забил свой первый гол за «Османлыспор». Летом того же года Бифума присоединился к «Сивасспору». 17 сентября в матче против своего предыдущего клуба «Османлыспора» он дебютировал за новую команду. В этом поединке Тьеви сделал «дубль», забив свои первые голы за «Сивасспор».

Международная карьера 
В 2012 году Тьеви дебютировал за молодёжную сборную Франции. В начале 2014 года Бифума принял решение выступать за свою историческую родину.

2 августа в матче отборочного турнира Кубка Африки против сборной Руанды он дебютировал за сборную Республики Конго. 6 сентября в поединке квалификации против сборной Нигерии Тьеви сделал «дубль», забив свои первые голы за национальную команду.

В начале 2015 года Бифума попал в заявку сборной на участие в Кубке Африки в Экваториальной Гвинее. На турнире он сыграл в матчах против команд Экваториальной Гвинеи, Габона, Буркина-Фасо и ДР Конго, забив три мяча.

13 октября в поединке против сборной Бенина Бифума сделал «дубль».

Голы за сборную Республики Конго

Примечания

Ссылки 
 Espanyol official profile
 BDFutbol profile
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Лас-Пальмас»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Сивасспор»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Ени Малатьяспор»